Móricz Zsigmond Gimnázium, gimnázium Budapest II. kerületében
 Móricz Zsigmond Gimnázium, református kollégium, gimnázium és általános iskola Kisújszálláson
 Móricz Zsigmond Gimnázium, gimnázium Szentendrén